Diplomatenrennbahn ist eine scherzhafte Bezeichnung für

 das Teilstück der Bundesstraße 9 zwischen Bonn und Bonn-Bad Godesberg (Adenauerallee, Willy-Brandt-Allee, Friedrich-Ebert-Allee und Godesberger Allee);
 die Bundesautobahn 555 (Köln–Bonn).